Las lenguas sudarábigas cubren  las lenguas semíticas meridionales habladas en el sur de la península arábiga, es decir, aquellas que se originan o han evolucionado a partir de las lenguas de Arabia del Sur.

Estas lenguas comprenden:
 Lenguas sudarábigas antiguas (antiguo sudarábigo), un grupo prácticamente extinguido de las lenguas semíticas meridionales occidentales.
 Lenguas sudarábigas modernas o Semíticas meridionales orientales.

Existe un alfabeto sudarábigo, también conocido como «musnad (المُسند←)» que proviene del siglo IX a. C. que se distingue del alfabeto de la franja sirio-mesopotámica (nabatea), éste emparentado con el arameo que será, al final, el del árabe clásico.

Referencias

Enlaces externos 
 The Modern South Arabian Languages.  Por Marie-Claude Simeone-Senelle en "The Semitic Languages", 1997. Consultado el 25 de febrero de 2016.

Idioma árabe
Lenguas sudarábigas